Колышкино — название населённых пунктов в России:

 Колышкино — село в Старополтавском районе Волгоградской области.
 Колышкино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Колышкино — деревня в Лежневском районе Ивановской области.
 Колышкино — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Колышкино — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Колышкино — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Колышкино — деревня в Одоевском районе Тульской области.

См. также 
 Колышкино Болото — посёлок в Ногинском районе Московской области.